

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Linki zewnętrzne 
 Drabinka na oficjalnej stronie turnieju

French Open 2011
French Open – gra podwójna dziewcząt